Acari (Rio Grande do Norte) — município no Rio Grande do Norte, Brasil
Acari (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da cidade do Rio de Janeiro
Acarí (distrito) — distrito do Peru
Rio Acari — rio do Rio de Janeiro
Rio Acari (Amazonas) — rio do Amazonas
Chacina de Acari — crime perpetado no Rio de Janeiro
Estação Acari/Fazenda Botafogo — estação de metrô
Viação Acari — empresa de ônibus

Acari ou Cacajao — gênero de macaco
Acari ou Cascudo (peixe) — peixe de água doce brasileiro
Acarina — subclasse de artrópodes a que pertencem os ácaros e carrapatos

Desambiguações de topônimos